Eine Klimaaußenpolitik der Bundesrepublik Deutschland wurde erstmals explizit im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition unter Führung des Bundeskanzler Olaf Scholz vereinbart.

Umsetzung 
Die internationale Klimapolitik wurde dazu dem Auswärtigen Amt angegliedert und Jennifer Morgan als Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik eingesetzt. Ferner wurde zum ersten Mal ein Unterausschusses für internationale Klima- und Energiepolitik unter Vorsitz von Lisa Badum im Bundestag eingesetzt. Deutschland strebt zudem die Gründung eines internationalen Klimaklubs an.

Weblinks 

 Klimaaußenpolitik: Neue Ansätze für die internationale Klimakooperation, Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik, 8. Juni 2022

Einzelnachweise 

 
Außenpolitik (Deutschland)